Пломба се може односити на:

 Пломба (печат), 
 Пломба (зубна медицина), 
 Пломба (плућна),